Alessandro Zorzolo – ex cestista italiano
 Renato Zorzolo – calciatore italiano